Каприкорнио има више значења:

 Каприкорнио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Каприкорнио (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику